Niemcy:
 Mainz (pol. Moguncja) –  miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Mainz-Kastel –  dzielnica Wiesbaden

Osoby:
 Otgar von Mainz –  arcybiskup
 Friedrich A. Mainz –  niemiecki producent filmowy

Inne:
 1. FSV Mainz 05
 Mainz Hauptbahnhof –  stacja kolejowa
 Mainz-Laubenheim –  przystanek kolejowy
 Mainz Römisches Theater –  stacja kolejowa
 Mainz-Weisenau –  zlikwidowany przystanek kolejowy
 SMS Mainz

Zobacz też:
 Mainz-Bingen